Jupille est un nom propre français.

Étymologie
L'étymologie est discutée, et remonte aux périodes romaine voire celtique.

Patronyme

Environ 800 personnes portent aujourd'hui le nom Jupille en France.

Le plus célèbre Jupille fut sans doute Jean-Baptiste Jupille, le second héros heureux de l'histoire de la vaccination antirabique.

Village

 Jupilles dans le département de la Sarthe en France
 Jupille-sur-Meuse, ancienne commune de Belgique, en banlieue de Liège. À l'origine de nom de bière Jupiler, brassée dans la localité.
 Jupille-sur-Ourthe, ancien hameau d'Hodister, entre Hotton et La Roche-en-Ardenne en Belgique; fut érigée en commune autonome, avec Warizy, de 1818 à 1823.

Lieu-dit
 à Anzême, Creuse, Limousin, France
 à Assé-le-Riboul, Sarthe, Pays de la Loire, France
 à Noyant, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France
 à Saint-Symphorien, Sarthe, Pays de la Loire, France
 à Combrée, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France

Homonymie